Алексей Николаевич Бурцев (21 февраля 1919 — 21 декабря 1993) — советский военный деятель, генерал-майор, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 21 февраля 1919 года.

Окончил Новочеркасский индустриальный институт (1938), пехотное училище в г. Куйбышевка-Восточная (1942), Военную академию бронетанковых и механизированных войск (1949), Академические курсы Артиллерийской академии им. Ф. Э. Дзержинского (1952).

 Проходил службу на должностях:
 техник, командир пулемётного взвода, заместитель командира пулемётной роты,
 адъютант командира 34-й стрелковой дивизии (с 1943),
 помощник начальника штаба дивизии (с 1943),
 помощник начальника технического отдела корпуса (с 1949),
 офицер бронетанковых и механизированных войск штаба Северо-Кавказского военного округа (с 1950).
 В ракетных частях (с 1952):
 заместитель командира дивизиона, командира бригады по спецвооружению,
 заместитель начальника Ростовского высшего артиллерийского инженерного училища (с 1961),
 заместитель командира отдельного ракетного корпуса по ракетному вооружению (с 1961).

Проходил службу в Главном управлении эксплуатации ракетного вооружения начальником управления (с 1968), а затем был начальником управления по снабжению.

Умер в Москве 21 декабря 1993 года. Похоронен на Хованском кладбище.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (29 августа 1969).
 Орден Ленина
 Орден Отечественной войны (1985)
 Орден Красной Звезды (1954)
 Медали

Примечания

Литература 
 . — С.71.

Ссылки 
 
 БУРЦЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ на сайте Энциклопедии космонавтики 

Выпускники Южно-Российского политехнического университета
Участники советско-японской войны (СССР)
Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Выпускники Военной академии РВСН имени Петра Великого
Члены КПСС
Похороненные на Хованском кладбище